Pendulum () — многозначный термин.
 Pendulum — драм-н-бейс-группа из Австралии, образованная в 2002 году.
 Pendulum — шестой альбом американской группы Creedence Clearwater Revival, выпущенный в 1970 году.
 Pendulum: Live at Brixton Academy — первый концертный альбом, выпущенный группой Pendulum.